Алекса́ндр Влади́мирович Яцко́ (род. 13 июня 1958, Минск) — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр и телеведущий.

Заслуженный артист Российской Федерации (2005).

Биография 
Александр Яцко родился 13 июня 1958 года в Минске.

В 1980 году окончил архитектурный факультет Белорусского политехнического института.
В 1985 году окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ СССР имени Горького.

С 1985 по 1993 гг. работал в Театре на Таганке, где сыграл роли: Альцест («Мизантроп» Мольера), Барон («На дне» М. Горького), Пилат («Мастер и Маргарита» М. Булгакова) и др. Принимал участие в спектакле «Артели Артистов Сергея Юрского» «Игроки — XXI» (Швохнев).
С 1993 года — актёр театра имени Моссовета.

В 2000—2001 годах исполнял роль Гепарда в детской познавательной передаче «КОАПП» на ОРТ.

Озвучивает документальные фильмы и рекламу, с сентября 2002 по июнь 2003 года был голосом телеканала ТВС, озвучивал анонсы передач и фильмов телеканала.

С января по июнь 2016 года вёл программу «Раскрывая мистические тайны» на телеканале «Москва Доверие». С октября 2019 года ведёт программу «Во власти городов» на телеканале «Москва 24». С сентября 2020 года ведёт программу «По следу монстра» (проект Дэвида Гамбурга) на НТВ.

Роли в театре 

 «Собачий вальс» (Карл)
 «Рюи Блаз» (Дон Цезарь де Базан)
 «Внезапно прошлым летом» (Доктор)
 «Мамаша Кураж и её дети» (Полковой священник)
 «Дамская война» (Барон де Монришар)
 «Обручённые» (Безымянный)
 «Чайка» (Дорн)
 «Игра» (Чемпион), так же сценограф и режиссёр.
 «Бог» (Творец)
 «Муж, жена и любовник» (Вельчанинов)
 Не будите мадам (Роже)
 Сирано де Бержерак (де Гиш)
 Шиворот-навыворот (Дракон)
 «Ревизор» (Городничий)
 «Опасные связи» (виконт де Вальмон)

В 1994—1995 годах поставил спектакли «Генрих IV» и «Ричард II» У. Шекспира в театре «Русский Глобус» (собственная антреприза) и сыграл роль Ричарда.

В 2002 году поставил телевизионный фильм-спектакль «А. П.» по пьесе М. А. Булгакова «Александр Пушкин».

Фильмография 

  — Тайная прогулка — Макс фон Гёрлиц, обер-лейтенант вермахта
  — Выкуп — лыжник-террорист
  — Мужские портреты — художник
  — Прямая трансляция — Майкл, художник
  — Русский отдел / The Russia House (США) — русский писатель
  — Водоворот —
  — Вальс золотых тельцов — террорист, разгадывающий кроссворд
  — Кодекс бесчестия —
  — Бегущий по льду / The Ice Runner (США) — Дмитрий
  — Железный занавес — дядя Кости Савченко, военнослужащий
  — Священный груз / Sacred cargo (США) — Олег
  — Мужчина для молодой женщины — следователь
  — Маркиз де Сад / Marques de Sade (США, Россия) — охранник
  — Карьера Артуро Уи. Новая версия — комментатор
  — Миротворец / The Peacemaker (США) — русский офицер
  — Страна глухих — кредитор
  — Каменская (фильм № 4 «Смерть ради смерти» и фильм № 5 «Шестёрки умирают первыми») — Борис Шалыгин
  — Кобра (фильм № 1 «Замороженный транзит») — Лечи Варсаев, контрабандист
  — Кобра. Антитеррор (фильм № 3 «Комплекс вины») — Артур Джумагалиев
  — Сыщики (фильм № 2 «Октябрёнок с самолётиком») — Невсебеев, помощник Баболюбова
  — На углу, у Патриарших 2 — Авила
  — Марш Турецкого 3 (фильм № 3 «Имеются человеческие жертвы») — Виталий Клемешев, мэр Степногорска
  — Дронго — Ионидис
  — Дом дураков — эпизод
  — Башмачник — «Зелёный»
  — Пан или пропал — Рой Нильсен, датчанин, этнограф
  — Инструктор — «Пика», бывший спецназовец на пенсии
  — Бедная Настя — князь Александр Репнин, отец Михаила и Натальи (нет в титрах)
  — Формула — Евгений Лейн, фотограф, бывший муж Юлии Белкиной
  — Надежда уходит последней — Игорь Львович Шахновский
  — Медная бабушка — Николай Павлович
  — Дорогая Маша Березина — Герман Петрович Уткин
  — Влюблённые 2 — мулла
  — Близнецы — Виктор Иннокентьевич Суворов, друг Ерожина, эксперт-криминалист в Новгороде
  — Хиромант — Леонид Анатольевич Певцов, отец Кати, студенческий товарищ отца Сергея
  — Один из многих
  — Наследницы 2 — Глеб, любовник Саши
  — Клоунов не убивают — Калаченко
  — КГБ в смокинге — Оффер Тиш / пан Вшола
  — Авантюристка (фильм № 1 «Смерть в наследство») — Антуан
  — Тюрьма особого назначения — Дмитрий Дронов, осуждённый по прозвищу «Химик»
  — Охотник — князь Мирослав Ярополкович
  — Офицеры — «Аспид-1», советский военный лётчик в Сантильяно
  — Не было бы счастья… — Вадик, муж Лоры
  — Мытищинский маньяк —
  — Моцарт —
  — Жулики — Перов, врач службы скорой медицинской помощи
  — Вызов 2 (фильм № 4 «Предсказание») — Виктор Аверьянов
  — Блюз опадающих листьев — Дмитрий, друг Сергея, охранник в элитном доме
  — Цена безумия — Иван, художник, муж Жеки
  — Эксперты (фильм № 3 «Группа крови») — Аркаша
 2007 — Молодой Волкодав — Тиргей
 2007 — Колобков. Настоящий полковник! — Николай Покрошинский
 2007 — Клуб 69 — «Голландец», киллер
 2007 — Запах жизни
 2007 — Бешеная (фильм № 1 «Игры волков») — Денис Петрович Клюев, майор милиции
  — Срочно в номер 2 (фильм № 8 «Старомодное преступление») — Коржавин, управляющий банком
 2008 — Новая жизнь сыщика Гурова (фильм № 1 «Спиноза») — Николай Васильевич Авдеев, полковник
 2008 — Мой осенний блюз — Кирилл, сын Антонины Сергеевны, бывший военный
  — Путь — Николай Хомчик, полковник
 2009 — Ермоловы — Роман Кобольд, олигарх
 2009 — Всё, что нужно — это любовь — посланник
 2009 — История лётчика — Буланов
 2009 — Криминальное видео 2 (фильм № 1 «Чёрный человек») — Николай Викторович Погорелов
 2009 — Любить и ненавидеть (дело № 4 «13 способов ненавидеть») — «Игрок»
 2009 — Предлагаемые обстоятельства (фильм № 4 «Богатый наследник») — Сергей, садовник
  — Блюз-кафе —
 2010 — Вы заказывали убийство — Давид Ахметович Каримов («Дод»), помощник Залеева
 2010 — Девичник — Михаил Луконин, любовник Вики
 2010 — Доктор Тырса (серия № 9) — Максим Андреевич Бергер, гроссмейстер
 2010 — Естественный отбор — Геннадий Чугуев, майор особого отдела
 2010 — Судмедэксперты — Вячеслав Петрович Бадылко, судмедэксперт
  — От сердца к сердцу — Владимир Дмитриевич Лоевский, хозяин дома
 2010 — Столица греха — Боб Си (Борис Сидоров), режиссёр
  — Счастье по контракту — Саша, друг Одинцова
  — Хранители сети — Виталий Юрьевич, банкир
 2010—2011 — Ефросинья — Алексей Завьялов, врач лазарета
 2011—2012 — Закрытая школа — Пётр Алексеевич Морозов, бизнесмен, директор элитной школы-пансиона «Логос»
  — Амазонки (серия № 7 «Смерть на подиуме») — Александр Мелов, серийный убийца
 2011 — Бомбила — Игорь Георгиевич Калинин («Молчун»), начальник службы безопасности фирмы
 2011 — Знахарь 2: Охота без правил — «Кислый»
 2011 — Сердце Марии — отец Михаил, священник
 2012 — Военный госпиталь — майор Денисов
  — МУР. Третий фронт (фильм № 1 «1942») — Широков, уголовник по прозвищу «Резаный»
 2012 — Искатели приключений — Сергей, гонщик и изобретатель
 2012 — Порох и дробь — Леонид Андреевич Ковальский, подполковник в запасе, преподаватель академии МВД
 2012 — Хмуров — Евгений Николаевич Хмуров, полковник юстиции, начальник архива СК
  — Красавица — Сергей Сергеевич Удалов, криминальный бизнесмен
 2013 — Излечить страх — Зверев, священник, отрёкшийся от сана
 2013 — Роковое наследство — Михаил Михайлович Гаев, олигарх
  — Спираль — Борис
 2014 — Танкисты своих не бросают — Росман
 2014 — Профессия акушер — Юрий Колмогоров
 2014 — Академия — Роткин
 2014—2019 — Тест на беременность — Юрий Алексеевич Колмогоров, чиновник от медицины
  — Лондонград — Кирилл Савенко, отец Артёма
 2015 — Кухня — Антон Владимирович, новый шеф-повар ресторана «Victor»
 2015 — Пионеры-герои — Миша
  — За лучшей жизнью — Виктор Петрович Пересветов, богатый бизнесмен
 2016 — Невеста из Москвы — Георгий Михайлович Фаворский, миллионер, владелец крупной британской корпорации
 2016 — 25-й час — Игорь Николаевич Матвеев, врач-нейрохирург, профессор
  — Большие деньги (Фальшивомонетчики) — Юрий Александрович Колесников, вор-фальшивомонетчик по прозвищу «Врубель»
 2017 — Жених для дурочки — Аркадий Иванович Травин
 2017 — Секретарша — Сергей Никулин
 2017 — Тот, кто не спит — Достоевский
  — Ангелина — Глеб
 2017 — Линия света — Даниил Андреевич Черепанов (Светлейший Даниил), глава секты «Линия света»
  — Пёс 4 — Борис Борисович Громов
 2018 — Так не бывает — Леонид Хохлов/ Леонсио Хорхес
  — Пуля — Станислав Олегович Полташевич, управляющий нефтяной компанией
  — Жёлтый глаз тигра — адвокат «Коня»
  — Подлежит уничтожению — Иван Романович Сычёв, майор НКВД, резидент Абвера
  — Проспект Обороны — Мага 
 2019 — Клетка для сверчка — Юрий Вятский
  — Агеев — Станислав Нахимов, глава строительной компании «Адмирал Гарант»
  — Скажи что-нибудь хорошее — дед Георгия
  — Чикатило — судья 
  — Инсомния — Николай Павлович, художник
 2021 — Холодные берега. Возвращение — Виктор Николаевич Чернышёв, психолог
  — Этерна: Часть первая — граф Ларак, главный советник королевского дома
 2022 — Эпидемия (11-я серия) — Волхв, глава языческой общины
 2022 — Смычок — Лев Николаевич Корогодский, преподаватель консерватории
 2022 — Бедный олигарх — Роман Аркашкин
 2022 — Тётя Марта — Виктор Сергеевич, отец Ольги Викторовны, начальник шоколадной фабрики
 2023 — Шаляпин — Михаил Врубель

Семья 
Первая жена — актриса Елена Валюшкина. У них двое детей: сын Василий (1997) и дочь Мария (2003). Разошлись осенью 2014 года. По словам Валюшкиной, официально развелись за 8 лет до того — с целью решить квартирный вопрос, который так и не был решён.

Вторая жена, Дарья, младше Яцко на много лет. Есть дочь.

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт
 Страничка Александра Яцко на официальном сайте театра имени Моссовета
 Страничка Александра Яцко на сайте Ruskino

Выпускники Белорусского технического университета
Выпускники Школы-студии МХАТ

Телеведущие НТВ
Телеведущие России
Персоналии:Театр им. Моссовета